2003 — две ты́сячи три — может означать:

 натуральное число между 2002 и 2004.
 2003 год — невисокосный год григорианского календаря.

В литературе 
 2003 год в литературе

В кино и театре 
 2003 год в кино
 2003 год в театре

В музыке 
 2003 год в музыке

В науке 
 2003 год в науке